Hiesbach  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hiesbach (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hiesbach (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hiesbach (Gemeinde Rechberg) in der Gemeinde Rechberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hiesbach (Naarn), Zufluss des Badesees Rechberg